Glbovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Glbovo (ort), Stara Zagora, 
 Glbovo (distrikt), Smoljan, Obsjtina Banite, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar